Василий Степанович Илащук (род. 20 июля 1963 года, Черновцы) — Народный артист Украины (2007). Исполняющий обязанности президента и президент Национальной телекомпании Украины (февраль 2008 — март 2010).

Биография 
Образование:
 Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича, филологический факультет (1984—1990), «Русский язык и литература»;
 (заочно) Московский университет народного искусства (1985—1989), «Графика».

С сентября 1968 по июль 1981 — ученик ГПТУ, г. Черновцы.

С июля по октябрь 1981 — столяр на Черновицком мебельном комбинате.

С ноября 1981 по октябрь 1983 — служба в армии.

С декабря 1983 по февраль 1992 — диктор Комитета по телевидению и радиовещанию исполкома Черновицкого облсовета.

С февраля 1992 по май 1995 — диктор Черновицкого объединения телевидения и радиовещания.

1992—1998 — собкор украинской телепрограммы, ТВ Канады (Toronto. CFMT — TV).

С июня 1995 по сентябрь 1997 — диктор Черновицкой облгостелерадиокомпании.

С сентября 1997 по январь 2008 — ведущий информационных программ, диктор Национальной телекомпании Украины.

С 17 января по 22 февраля 2008 — советник Президента Украины Виктора Ющенко.

С 21 февраля по 16 декабря 2008 — исполняющий обязанности президента НТКУ.

29 мая 2008 года было опубликовано заявление исполняющего обязанности главы Национальной телерадиокомпании Украины Василия Илащука о том, что победа Димы Билана на конкурсе Евровидение 2008, проходившем 24 мая того же года в Белграде, — результат фальсификаций.

С 16 декабря 2008 по 17 марта 2010 — президент НТКУ.
В марте 2010 года после смены власти в стране вместе со своими вице-президентами подал в отставку.

Награды, отличия 
 Заслуженный артист Украины (1998),
 Народный артист Украины (2007)
 Медаль «Во славу Черновцов»

Скандал с Гордоном

Примечания

Ссылка 
 Любовь ХАЗАН. «Бульвар Гордона», № 47 (239) 24 ноября, 2009.

Персоналии:Национальная общественная телерадиокомпания Украины
Выпускники Черновицкого университета